

Na ciência 

Efeito Kerr (ou efeito electro-óptico quadrático), descoberto em 1875 pelo físico escocês John Kerr, descreve a mudança no índice de refração de um material em resposta à intensidade de um campo eléctrico
Métrica de Kerr (ou vácuo de Kerr), descoberta em 1963 pelo matemático neozelandês Roy Kerr, descreve a geometria do espaço-tempo ao redor de um corpo massivo em rotação
Métrica de Kerr-Newman (ou buraco negro de Kerr-Newman), descoberta em 1960 pelos matemáticos Roy Kerr e Erza Newman, descreve um buraco negro em rotação com carga elétrica

Pessoas

No esporte 

 Johnny Kerr, jogador, treinador e comentarista de basquetebol dos Estados Unidos
 Mark Kerr, "The Titan" ou "The Specimen", é um lutador de artes marciais wrestler
 Peter Kerr, árbitro astraliano de pólo aquático 
 Steve Kerr, ex-basquetebolista e atual treinador da NBA.

Nas artes 

Miranda Kerr, modelo australiana.
Dagney Kerr, atriz norte americano
Deborah Kerr, atriz escocesa seis vezes indicada ao Oscar
Jean Kerr, escritora e dramaturga norte americana
John Kerr (ator) e advogado norte americano
Kerr Smith, ator norte americano

Na ciência 
John Kerr, físico escocês descobridor do efeito Kerr
Roy Kerr, matemático neozelandês
Warwick Estevam Kerr,  geneticista, engenheiro agrônomo, entomologista brasileiro

Outros 
William Cleary Kerr ou reverendo Guilherme Kerr da Igreja Presbiteriana
John Munro Kerr, obstetra e ginecologista escocês.

Localidades
Condado de Kerr
Kerr (Montana)
Kerr-McGee, empresa petrolífera dos Estados Unidos

Desambiguação